Повторювач або репі́тер (від ) — термін, що має кілька значень:
 Повторювач — мережеве обладнання для підсилювання сигналу.
 Емітерний повторювач — повторювач напруги на основі біполярного транзистора.
 Пасивний повторювач (пасивний ретранслятор)
 Репітер гірокомпаса — компас-покажчик, який приймає показання матки гірокомпаса (основного компаса) в різних місцях корабля.
 Репітер швидкості судна — індикатор, що передає показання лага на ходовий місток, штурманську рубку тощо.

Див. також 
 Репетир
 Транспондер